Martin Hansson är namnet på flera personer:
en utförsåkare, se Martin Hansson (utförsåkare)
en fotbollsdomare, se Martin Hansson (fotbollsdomare)
 en konstnär, se Martin Hansson (konstnär)